Az 1 lyga vagy Pirma lyga a litván labdarúgás második legmagasabb osztálya. A bajnokságot 1991-ben alapították, jelenleg hét csapat alkotja. Az első osztályba a győztes csapat jut fel.

Jelenlegi résztvevők

Jelenlegi résztvevők 2022 
Jelenlegi résztvevők 2022.

Jelenlegi résztvevők 2020

Jelenlegi résztvevők 2019 
Jelenlegi résztvevők 2019

Jelenlegi résztvevők 2018 
 Jelenlegi résztvevők 2018

Eddigi győztesek

Jegyzetek

További információk 
 Statisztika

 2
Litván labdarúgás